Ностриан () — епископ Неаполя (432 — после 452), святой (день памяти — 14 февраля).

Святой Ностриан стал епископом в Неаполе после смерти святого Иоанна I. Он известен тем, что возвысил голос против ариевой и пелагиевой ересей.

Похоронен в катакомбах святого Гаудиоза.

Примечания

Ссылки 
 St. Nostrianus 

Святые по алфавиту
Святые Кампании
Католические святые
Христианские святые V века
Епископы Неаполя
Епископы V века
Канонизированные Львом XIII‎
Канонизированные в XIX веке